Angelus
Angelus (álbum) — do músico brasileiro Milton Nascimento
Angelus (pintura) — do artista francês Jean-François Millet

Desambiguações de música